Guarujaense – abitanti di Guarujá do Sul
Guarujaense – abitanti di Guarujá